Кавалеров — русская фамилия.

Известные носители 
 Кавалеров, Александр Александрович (1951—2014) — советский и российский актёр театра и кино.
 Кавалеров, Пётр Алексеевич (1928—1994) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Кавалеров, Тимофей Ильич (1905—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кавалерова, Вера Ильинична (род. 1951) — советская и белорусская актриса театра и кино.
 Кавалерова, Елена Матвеевна (1791—1863) — русская актриса Московского театра.